El Torneig de Sant Petersburg 2016, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 del 2016 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el primer títol de la seva carrera. El seu rival en la final, Stan Wawrinka, va perdre la seva primera final des de 2013, aconseguint onze títols consecutius.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016